Корса́ков () е град в Сахалинска област, Русия. Разположен е в южната част на остров Сахалин, на брега на залива Анива, 42 km южно от Южносахалинск. Административен център е на Корсаковски район. Към 2016 г. има население от 33 056 души.

История 
Селището е основано от мореплавателя Генадий Невелски през 1853 г. като военен пост Муравьовски. Следващата година селището е евакуирано заради избухването на Кримската война. През 1869 г. селището е заселено наново, този път под името Корсаковски. През 1890 г. тук живее в продължение на месец Антон Чехов, като тук той написва своята книга „Остров Сахалин“. През 1905 г. територията на Южен Сахалин преминава към Япония, която дава на града името Отомари. По време на Втората световна война, на 16 август 1945 г. съветската морска пехота прави десант на Сахалин и гарнизонът с японски войници капитулира. През 1946 г. селището е преименувано на Корсаков и получава статут на град.

Население

Климат 
Климатът в Корсаков е умереноконтинентален. Средната годишна температура е 3,2 °C, а средното количество годишни валежи е около 808 mm.

Икономика 
Основните отрасли на Корсаков са риболовът и преработката на рибни продукти (в това число и агар-агар). Градът също така разполага и със завод за втечняване на природен газ.

Източници 

Градове в Сахалинска област
Пристанищни градове в Русия
Пристанищни градове на Тихия океан